Die Slovak Open 2000 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Oktober 2000 in Bratislava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 2000
Tennisturnier in Bratislava